Laramie peut faire référence à :

Toponymie et géologie 
 Laramie, une ville de l'État du Wyoming aux États-Unis,
 Laramie River, un fleuve américain, affluent de la North Platte River, elle-même affluent de la Platte River,
 North Laramie River, un affluent de la Laramie River,
 Laramie Plains, des plaine arides dans le Wyoming,
 Comté de Laramie, un comté du Wyoming,
 Fort Laramie, un important comptoir au  pour le commerce de fourrure puis un avant-poste militaire des États-Unis d'Amérique situé dans l’État du Wyoming,
 La Formation de Laramie, formation géologique du Crétacé
 Laramie, une ancienne station de la ligne rose du métro de Chicago,
 Laramie, une station de la ligne verte du métro de Chicago.

Culture 

 Laramie, une série télévisée américaine initialement diffusée entre 1959 et 1963,
 Laramie, une marque de cigarettes fictive dans l'univers des Simpson,
 The Man from Laramie, titre original de L'Homme de la plaine, un film américain d'Anthony Mann sorti en 1955,
 , une pièce de théâtre de Moisés Kaufman et les membres de la Tectonic Theater Project, créée en 2000 ,
 Le Projet Laramie (The Laramie Project), un film de Moisés Kaufman sorti en 2002 et adapté de la pièce éponyme.

Homonymie de toponyme